Jméno a příjmení František Hrdina má více nositelů:

 František Hrdina (1882–1963) – český houslista, kapelník a skladatel
 František Pelegrin Hrdina (1793–1866) – český hudební skladatel
 František Hrdina (stavitel) (1880–1960) – český majitel firmy a stavitel renomovaných brněnských budov 30. let 20. stol.